Audi e-tron GT — концептуальный электромобиль немецкого автопроизводителя Audi AG. Был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Автомобиль построен на новой платформе J1 вместе с Porsche Taycan. Серийное производство модели будет начато в 2020 году. По размерам и пропорциям концепт повторяет серийную модель Audi A7.

Зарядная система 
Аккумуляторную батарею можно будет зарядить двумя способами, с помощью кабеля и через систему беспроводной зарядки. Автомобиль оснащен 800 вольтовой системой которая позволяет зарядить 80% аккумулятора за время около 20 минут что позволяет получить запас хода более 320 километров. Беспроводная индукционная зарядная станция мощностью 11 кВт позволяет зарядить автомобиль за ночь.

Технические характеристики
Автомобиль оснащен двумя синхронными электромоторами, на передней и задней осях шасси. Совокупная мощность двух электромоторов 590 л.с., крутящий момент распределяется по всем четырем колесам с помощью полного привода quattro. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 3.5 секунды, до 200 км/ч автомобиль разгоняется за 12 секунд. Максимальная скорость 240 км/ч. Запас хода составляет более 400 километров. Вместительность багажного отделения сзади объемом 450 литров и спереди под капотом объемом 100 литров.

См. также 
 Audi e-tron GE

Примечания

Ссылки 
 Audi e-tron GT на официальном сайте Audi.ru "Новая звезда столицы мировой киноиндустрии: концепт Audi e-tron GT" 
 https://www.audi.com/en/experience-audi/models-and-technology/concept-cars/audi-e-tron-gt-concept.html 

Электромобили Audi
Концепт-кары 2018 года
Электромобили Германии